Мартиновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мартиновичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Мартиновичи — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Хорватия 
 Мартиновичи — населённый пункт подчинённый городу Глина;
 Мартиновичи — посёлок в общине Жупа-Дубровачка;

Черногория 
 Мартиновичи — посёлок в общине Плав.

См. также